Přírodní germanium (32Ge) se skládá z pěti stabilních izotopů: 70Ge (přirozený výskyt 20,57 %), 72Ge (27,45 %), 73Ge (7,75 %), 74Ge (36,50 %) a 76Ge (7,73 %). Bylo také popsáno 28 radioizotopů tohoto prvku a třináct jaderných izomerů. Nejstabilnější radioizotopy jsou 68Ge (poločas přeměny 270,93 dne), 71Ge (11,43 dne), 69Ge (39,05 h) a 77Ge (11,30 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2,3 hodiny, většinou pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem nižším než 72 se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy gallia, zatímco u 75Ge a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na arsen.

Při ostřelování 72Ge a 76Ge alfa částicemi vznikají stabilní nuklidy 75As a 77Se za uvolnění vysokoenergetických elektronů.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

germanium
Germanium